

Patronyme 

 John Eatton Le Conte (1784-1860), naturaliste américain ;
 François Leconte (1791-1872), officier de marine français ;
 Étienne-Chérubin Leconte (1760-1818), architecte français ;
 Leconte de Lisle (1818-1894), poète français ;
 Joseph LeConte (1823-1901), physicien, géologue et philosophe américain ;
 John Lawrence LeConte (1825-1883), entomologiste américain ;
 Cincinnatus Leconte (1854-1912), militaire, homme politique et président haïtien ;
 Vergniaud Leconte (1868-1932), avocat, écrivain et historien haïtien ;
 Marie Leconte (1869-1947), actrice de la Comédie-Française
 Patrice Leconte (1947-), réalisateur, acteur, scénariste et bédéiste français ;
 Daniel Leconte, (1949-), producteur de cinéma et de télévision français ;
 Pierre Leconte (1950-), économiste, consultant financier, gérant de fortune et essayiste français ;
 Henri Leconte (1963-), joueur de tennis français ;
 Jean-Paul Leconte (1966-), meurtrier en série français ;
 Jean-Yves Leconte, (1966-), ingénieur et homme politique français ;
 Mallory Leconte (2000-), athlète française.

Autres 
 Prix Leconte (1886-), prix scientifique décerné par l’Académie des sciences française.

Patronyme français